Brumm steht für:
 Brumm (Massing), Ortsteil von Massing im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn.

Brumm ist der Familienname folgender Personen:
 Charles N. Brumm (1838–1917), US-amerikanischer Politiker
 George F. Brumm (1880–1934), US-amerikanischer Politiker
 Herbert Brumm (1909–1985), deutscher Schriftsteller, Fotograf und Heimatforscher
 Ursula Brumm (1919–2015), deutsche Amerikanistin
 Wolfgang Brumm (* 1948), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Brummspannung
 Brum
 Bruhm